Ruvalcaba steht für:

 Ruvalcaba-Syndrom, seltenes Fehlbildungssyndrom
 Ruvalcaba-Myhre-Smith-Syndrom, seltene Erbkrankheit

Ruvalcaba ist der Familienname folgender Personen:

 Felipe Ruvalcaba (1941–2019), mexikanischer Fußballspieler
 Fernando Mario Chávez Ruvalcaba (1932–2021), mexikanischer Geistlicher, Bischof von Zacatecas
 José de Jesús Ramírez Ruvalcaba (* 1957), mexikanischer Fußballspieler